Jambi bezeichnet:

 Jambi (Provinz), eine Provinz Indonesiens
 Jambi (Stadt), die Hauptstadt dieser Provinz
 Jambi (Sultanat). ein historisches Sultanat
 Jambi (Fluss), einen indonesischen Fluss
 eine Java-Softwarebibliothek der Firma Qt Software zur plattformübergreifenden Programmierung, siehe Qt (Bibliothek)
 einen Song der Band Tool (Band)